Kovik kan syfta på:

 Kovik, Gotlands kommun – ett fiskeläge på Gotland
 Kovik, Vörå – en by i Vörå i Finland